Колачић може бити:
Наталијина рамонда ( – рамонда н... (?))
Српска рамонда ( – рамонда сербика)